Jesús Carballo puede referirse a:

 Jesús Carballo García (1874-1961), arqueólogo español.
 Jesús Fillo Carballo García (1944-), entrenador español de gimnasia artística.
 Jesús Carballo Martínez (1976-), gimnasta español y presidente de la Real Federación Española de Gimnasia.